Nangang () – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie. Znajduje się we wschodniej części miasta.

Populacja dzielnicy Nangang w 2016 roku liczyła 122 516 mieszkańców – 62 609 kobiet i 59 907 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 46 809, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,62 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Tajpej